Змагання з фехтування на шпагах в командній першості серед чоловіків на Чемпіонаті світу з фехтування 2022 пройшли 22 липня. Кваліфікація відбулася 21 липня.

Медалісти

Змагання

Фінальний раунд

Основна сітка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Змагання за місця

5–8 місце

9–16 місця

13–16 місця

Фінальне положення

Посилання 
 Жеребкування

Чемпіонат світу з фехтування 2022